Gracetown steht für:

 Gracetown (Western Australia), Ort in Australien
 Gracetown (Band), christliche Popband